Buková est un toponyme qui peut désigner :

Buková, une commune du district de Trnava, dans la région de Trnava.

Buková, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Buková, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Buková u Příbramě, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Nová Buková, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Velká Buková, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie